Гадельба́ево ()  — село в Иткуловском 1-ом сельсовете Баймакском районе Республики Башкортостан России.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Баймак): 32 км,
 центра сельсовета (1-е Иткулово): 3 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Сибай): 73 км.

История 

Основано в начале XIX века в устье реки Баткаклы. Первоначально носило название Ширмаево.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, преобладающая национальность — башкиры (100 %)

Инфраструктура 
В селе насчитывается около 120 домов. Имеется садик, мечеть, клуб и два магазина. Дорога до районного центра без асфальта, 32 км бездорожья.

Примечания

Ссылки 
 Гадельбаево (Ширмаево) | Генеалогия и архивы 

Населённые пункты Баймакского района